José Estevão de Morais Lima é um ufólogo brasileiro, presidente da Aspet - Associação de Pesquisas Extraterrestres sediada em Belo Horizonte, consultor da única revista ufológica especializada no Brasil, Ufo.

Dedica-se à pesquisa ufológica há mais de 30 anos, tendo se especializado na ufo-arqueologia, ramo da ufologia que estuda os indícios da presença extraterrestre no passado de nosso planeta. Foi o autor convidado tendo escrito e produzido uma revista - Edição especial UFO N. 40, voltada para o tema.

Já participou de inúmeros programas de televisão e rádio, realizou palestras por todo o país, escreveu diversos artigos para jornais e revistas. Participou do I Congresso Internacional de Ufologia em Varginha/MG em Agosto de 2004 como palestrante, realizou dois congressos ufológicos na cidade mineira de Passa Tempo- MG. Ministrou palestras em faculdades e atualmente dedica-se a escrever um livro intitulado A Presença Extraterrestre no Passado de Nosso Planeta.

Jose Estavao Morais Lima